

Toponyme 
 Rue Paul Leduc à Bruxelles.

Notes et références

Voir aussi 
 

Paul Leduc Rue